Osoby:
 Andrew Mitchell of Thainstone – (1708-1771) – brytyjski dyplomata
 David Mitchell – (ur. 1969), brytyjski pisarz
 David Mitchell – (ur. 1974), brytyjski aktor
 Edgar Mitchell – (ur. 1930), astronauta amerykański
 Elizabeth Mitchell – (ur. 1970) – amerykańska aktorka
 Joni Mitchell – (ur. 1943), kanadyjska piosenkarka folk rockowa, popowa i jazz rockowa oraz wokalistka jazzowa
 Keith Mitchell – (ur. 1946), premier Grenady
 Margaret Mitchell – (1900-1949) – amerykańska pisarka
 Maria Mitchell – (1818-1889) – amerykańska astronom
 Mitch Mitchell (1947 - 2008) - brytyjski perkusista, członek The Jimi Hendrix Experience
 Peter Mitchell – (1824-1899), kanadyjski polityk
 Radha Mitchell – (ur. 1973), australijska aktorka
 Wesley Clair Mitchell – amerykański ekonomista
Militaria:
 North American B-25 Mitchell – średni bombowiec amerykański z okresu II wojny światowej
Miejscowości w Australii:
 Mitchell – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Mitchell – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Glascock
 Mitchell – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Mitchell – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Mitchell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Mitchell – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Scotts Bluff
 Mitchell – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Wheeler
 Mitchell – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Mitchell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Mitchell (ang. Mitchell Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Mitchell (ang. Mitchell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Mitchell – miejscowość w Kornwalii (Anglia)

Rzeki:
 Mitchell (rzeka w Queensland)
 Mitchell (rzeka w Wiktorii)
 Mitchell (rzeka w Australii Zachodniej)
 Mitchell (dopływ Cross)
 Mitchell (dopływ Quesnel)
 Mitchell (rzeka w Massachusetts)
 Mitchell (rzeka w Karolinie Północnej)

Wyspy w Kanadzie:
 Wyspa Mitchell (Kolumbia Brytyjska)
 Wyspa Mitchell (Nunavut)

Pozostałe:
 Mitchell (krater księżycowy)